Tryk kan henvise til flere artikler:
 Tryk (fysik)
 Tryk (sprogligt)
 Tryk (trykkekunst) (på papir, pap o.lign.)

Se også
 Grafik (teknik) – forskellige former for "trykketeknikker" som anvendes til visuel fremstilling